WP steht für:
 Bahnhof Pasewalk (DS100-Code)
 Osttimor (ICAO-Code)
 Reichspartei des deutschen Mittelstandes, auch Wirtschaftspartei genannt, eine politische Partei in der Weimarer Republik
 Waffenpass (Österreich), eine waffenrechtliche Erlaubnis-Bescheinigung
 Wahlperiode, die Amtsperiode einer gesetzgebenden Volksvertretung
 Wärmepumpe, Maschine zur Nutzung von Energie durch Umwandlung
 Warschauer Pakt, ein ehemaliger militärischer Beistandspakt des Ostblocks
 Washington Post, US-amerikanische Zeitung
 Werkstoffprüfung, materialwissenschaftliche Verfahren
 Wertpapier, ein Finanzprodukt
 Western Pacific Railroad, ehemalige Eisenbahngesellschaft in den Vereinigten Staaten
 Westfalenpost, zum WAZ-Konzern gehörige deutsche Zeitung
 White Power, ein oft verwendeter Schlüsselbegriff in der Neonaziszene
 Wikipedia, ein Online-Nachschlagewerk
 Windows Phone, ein Betriebssystem für Mobiltelefone vom Softwarehersteller Microsoft
 Wirtschaftsprüfer, ein Beruf und ein öffentliches Amt
 Wirtualna Polska, polnischer Internetprovider
 WordPerfect, Textverarbeitungsprogramm
 WordPress, Weblog Publishing System
 Workers’ Party of Singapore, eine politische Partei in Singapur
 WP Indústria e Comércio de Plástico Reforçado, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 WP Suspension, ein Motorrad-Fahrwerkshersteller aus Österreich

WP als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Bristol
 Niederlande: Anhänger
 Polen: kreisfreie Stadt Płock
 Südafrika: Provinz Westkap (Wes-Kaap, Western Cape)

Wp als Abkürzung steht für:
 Watt Peak, Bezeichnung für die Leistung von Solarzellen

wp als Abkürzung steht für:
 well played („gut gespielt“), siehe Computerspieler-Jargon
 wp-Kalkül, Kalkül in der Informatik zur Verifikation eines imperativen Programmcodes

Siehe auch:
 Wp.net

WP